Albedo, quantitat de radiació que incideix sobre qualsevol superfície i que es perd o és tornada.
 Albedo, en neutrònica, capacitat d'una substància de reflectir neutrons.
 Albedo de Bond, fracció d'energia de la radiació electromagnètica incident total en un cos astronòmic que és reflectida cap a l'espai.
 Albedo geomètrica
 Característica d'albedo, gran àrea de la superfície d'un planeta (o un altre cos del sistema solar) que mostra un contrast de brillantor o foscor en relació amb zones adjacents.